Сонко — фамилия. Представители:
 Сонко, Момоду (род. 2005) — шведский футболист, полузащитник.
 Сонко, Эдрисса (род. 1980) — гамбийский футболист, нападающий.